Михаи́л Бестужев-Рю́мин:
 Бестужев-Рюмин, Михаил Алексеевич (около 1802—1832) — русский поэт, критик и журналист.
 Бестужев-Рюмин, Михаил Павлович (1801—1826) — декабрист.
 Бестужев-Рюмин, Михаил Петрович (1688—1760) — дипломат, брат А. П. Бестужева-Рюмина.